Евдоки́м Давы́дов:
 Давыдов, Евдоким Андреевич (1894—1967) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Евдоким Васильевич (1786—1843) — русский генерал-майор.